Толкаппиям () — трактат по грамматике тамильского языка, признанный одним из самых древних произведений тамильской литературы. Датировка трактата имеет разные версии с разбросом от начала до конца первого тысячелетия н. э. Определение авторства также неоднозначно. Этимология названия передаётся как «древняя литература».

Толкаппиям написан в стихотворной форме и состоит из трёх книг, каждая из которых делится на девять частей.

Эжуттадикарам 
Эжуттадикарам, элуттадикарам () содержит описание тамильской письменности и словообразования.
 Нул марабу ()
 Можи марабу ()
 Пираппиял ()
 Пунариял ()
 Токаймарабу ()
 Урубиял ()
 Уйирмайангиял ()
 Пуллимайангиал ()
 Кутриялукараппунариял ()

Солладикарам 
Солладикарам (சொல்லதிகாரம்) содержит описание частей речи.
 Килавияккам
 Ветрумаййиял
 Ветрумаймайангиал
 Вилимарабу
 Пейариял
 Винаййиял
 Идаййиял
 Уриййиял
 Эччавиял

Поруладикарам 
 Поруладикарам (பொருளதிகாரம்) содержит разнообразные антропологические классификации.
 Акаттинаййиял
 Пураттинаййиял
 Калавиял
 Карпиял
 Порулиял
 Мейппаттиял
 Увамаййийаял
 Сэйюлиял
 Марабиял

Ссылки 
 Толкаппиям (текст)

Тамильский язык
Литература на тамильском языке
Грамматика
Учебная литература